Inter Caetera (1456), butlla atorgada pel papa Calixt III 
 Butlla menor Inter Caetera de 1493, atorgada pel papa Alexandre VI a favor de Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella 
 Breu Inter Caetera de 1493, atorgat pel papa Alexandre VI